El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2021, oficialment anomenat com a Gran Premi Monster Energy de Catalunya, va ser la setena cursa de la temporada 2021 de motociclisme. La cursa va ser disputat al Circuit de Montmeló (Montmeló, Catalunya) entre els dies 4 i 6 de juny de 2021.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial de la MotoGP 

2021
Catalunya
2021 a Catalunya